Sr2:
 Формат Raw-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы Sony.
 Sr2 — грузо-пассажирский электровоз железных дорог Финляндии.
 Фотоаппарат Minolta SR-2.